Джоді Галл (,  2 лютого 1969, Петролія) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року.

1987 року був обраний на драфті НХЛ під 18-м загальним номером командою «Гартфорд Вейлерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Гартфорд Вейлерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторс», «Флорида Пантерс», «Тампа-Бей Лайтнінг» та «Філадельфія Флаєрс».

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Гартфорд Вейлерс»